Yom steht für:
 Yom (Sprache), Gur-Oti-Volta-Sprache in der beninischen Provinz Atakora
 Kurzform für Mae Nam Yom, Fluss in Nord-Thailand
 Yom (deutsch Jom) für das hebräische Wort für „Tag“
 Yom, eine der Transliterationen des koreanischen Familiennamens Yeom

YoM steht für:
 Year Of Manufacture, Herstellerangabe auf englischsprachigen Produktionsschildern (Oldtimer etc.)

yom steht für:
 Yombe (ISO-639-3-Code), Varietät von Kikongo

Siehe auch:

Abkürzung